Bartolomeo Corradi da Gonzaga (XIII secolo), figlio di Guidone Corradi da Gonzaga
 Bartolomeo Gonzaga (?-1405), figlio di Febo Gonzaga
 Bartolomeo Gonzaga (1380-1425), figlio di Filippino Gonzaga di Palazzolo